Marsland steht für:

 Marsland Aviation, eine sudanesische Fluggesellschaft
 Mount Marsland, ein Berg in der Antarktis
 Robert Marsland Groves (1880–1920), britischer Offizier
 Tony Marsland, kanadischer Computerschachpionier
 Marsland (Nebraska), Ortschaft im Dawes County, Nebraska